Hische ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Hische (1837–1912), deutscher Fabrikant und Politiker (NLP), MdR
 Jörg-Roger Hische (1958–2015), deutscher Kommunalpolitiker